Butler County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Butler County Courthouse (Alabama)
 Butler County Courthouse (Iowa)
 Butler County Courthouse (Kansas), NRHP-Nr. 02000390
 Butler County Courthouse (Kentucky)
 Butler County Courthouse (Missouri), NRHP-Nr. 94001400
 Butler County Courthouse (Nebraska)
 Butler County Courthouse (Ohio), NRHP-Nr. 81000429
 Butler County Courthouse (Pennsylvania), NRHP-Nr. 77001132